Joint – slangowe określenie skręta wypełnionego suszem konopi
 Joint – żydowska organizacja non-profit założona w USA w 1914 roku
 Joint – powieść Janusza Paliwody